BRG peut faire référence à :
  ;
 Bureau des ressources génétiques, une structure nationale française ;
 Bahnreinigungsgesellschaft, une filiale de la Deutsche Bahn ;
 , selon  ;
 Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapest Radio Factory ;
 British Racing Green ;
  ;
 BRG, un rappeur gabonais.